E94 peut faire référence à :
 DRG E 94, une série de locomotives allemandes ;
 Route européenne 94, une route en Grèce.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres